

События 
 В Риме в связи с предполагаемым введением с 1 января 45 года до н. э. юлианского календаря 46 год до н. э. имел 15 месяцев, а не 12, и продолжался 455 дней вместо привычных 365.
 Консулы: Гай Юлий Цезарь и Марк Эмилий Лепид (два патриция); проконсулы: Марк Ацилий Канин (Каниниан, на Сицилии), Публий Сервилий Ватия Исаврик (в Азии) и Сервий Сульпиций Лемония Руф (в Ахайе); преторы: Авл Гирций, Гай Альбий Каррина, Гай Саллюстий Крисп, Луций Волькаций Тулл, Марк Целий Винициан и Тит Фурфаний Постум; пропреторы: Квинт Цецилий Басс (в Сирии), Марк Юний Брут (в Цизальпинской Галлии) и Публий Сульпиций Руф (в Иллирике); народный трибун: Гай Антоний; квесторы: Граний Петрон, Маний Ацилий Глабрион и Марк Теренций Варрон Гибба (в Цизальпинской Галлии); проквестор: Марк Минаций Сабин (в Дальней Испании); монетные триумвиры: Авл Гирций, Гай Консидий Пет, Гай Юлий Цезарь, Маний Кордий Руф, Марк Минаций Сабин, Марк Публиций и Тит Каризий.
 Брут — наместник Цизальпинской Галлии (по распоряжению Юлия Цезаря).
 4 января — вооружённые столкновения цезарианцев и помпеянцев близ побережья Сев. Африки. Серьёзно ранен Марк Петрей.
 6 апреля — Битва при Тапсе между Цезарем и Сципионом с Юбой, закончившаяся полным разгромом 14 легионов Юбы.
 Нумидия превращена в римскую провинцию.
 Май — Цезарь избран диктатором на десять лет.
 26 июня — 29 июня — Четыре триумфа Цезаря (Галлия, Египет, Азия, Африка).
 Заложен храм Венеры-Прародительницы в Риме.
 Приезд Клеопатры в Рим.
 Ноябрь — Цезарь отплыл в Испанию, взяв с собой внучатого племянника Октавия.

Хань и Хунну:
 Ханьские власти восстановили поселение Гаочан.
 Царь Кангюя приглашает к себе Чжичжи для войны против Усуни. Чжичжи откочёвывает в Кангюй, но от тяжести перехода, мороза и вьюг теряет много людей.

Родились 
 Публий Квинтилий Вар — древнеримский политический деятель, консул 14 до н. э., полководец, разбитый Арминием в Тевтобургском Лесу;
 Марк Антоний Антилл — римский аристократ, старший сын триумвира Марка Антония и Фульвии. Был казнён по приказу Октавиана в 30 до н. э., когда будущий император вторгся в Египет.

Скончались 
 нач. февраля — Публий Лигарий, брат Квинта и Тита Лигариев, помпеянец. Участник боёв у Илерды. В ходе столкновений под Руспиной (январь 46 до н. э.) попал в плен, и по распоряжению Гая Юлия Цезаря казнён;
 апрель — Гай Консидий Лонг, помпеянец, претор около 57 года до н. э., после наместник в Африке. Убит при попытке бегства в Нумидию;
 апрель — Марк Порций Катон Утический (род. 95 до н. э.), покончил жизнь самоубийством, узнав о поражении при Тапсе;
 апрель — Юба I, царь Нумидии, покончил жизнь самоубийством после поражения при Тапсе;
 апрель/май — Марк Петрей (род. ок. 110 до н. э.), легат Гнея Помпея в Лузитании в 54—49 годах до н. э.;
 май/июнь — Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика (род. 95/94 до н. э.), покончил жизнь самоубийством вскоре после поражения при Тапсе (во время морского сражения с Публием Ситтием у Гиппон-Регия);
 май/июнь — Луций Манлий Торкват (род. 90/89 до н. э.), погиб в морском сражении с Публием Ситтием у Гиппон-Регия;
 май/июнь — Публий Лициний Красс Юниан, погиб в морском сражении близ Гиппон-Регия;
 май/июнь — Плеторий Рустиан, сенатор, погибший у Гиппон-Регия;
 Луций Афраний, убит вскоре после поражения при Тапсе;
 Фавст Корнелий Сулла (род. не позже 84 до н. э.), квестор в 54 году до н. э., помпеянец. Погиб, вероятно, в мае текущего года вместе с предыдущим;
 июнь — Верцингеториг (род. ок. 82 до н. э.), вождь кельтского племени арвернов в Галлии, возглавил восстание объединённых галльских племён против Гая Юлия Цезаря в 52 году до н. э. Казнён в Риме в т. наз. туллиануме (Мамертинской тюрьме), где в своё время были задушены пятеро катилинариев;
 декабрь — Публий Корнелий Сулла (род. не позже 108 до н. э.), претор 68 и консул-десигнат 65 гг. до н. э. Племянник диктатора и зять Помпея Великого;
 Луций Юлий Цезарь, сын консула 64 года до н. э. того же имени, противник цезарианцев. Погиб в Африке;
 Туллий Руф, квесторий-помпеянец. Убит в Африке собственным солдатом.

См. также

Примечания